Água Verde é um bairro da cidade brasileira de Curitiba, capital do estado do Paraná.

Origens e características

Antes de constituir-se um bairro, a região era formada por fazendas e chácaras, cortada por um rio esverdeado (em função de algas que formavam essa coloração) que recebeu a denominação de "Rio Água Verde", sendo assim, a localidade ficou conhecida por água verde e posteriormente "bairro água verde" em decorrência deste rio que corta a localidade.

O bairro possui como característica principal a mescla de bairro residencial e comercial, localizado próximo ao centro de Curitiba.

Um dos principais clubes sociais da cidade esta localizado no bairro: o Clube Curitibano, fundado em 1881, possui sua sede no Água Verde.

Delimitação do Bairro
O Água Verde faz divisa com o Batel, Portão, Vila Izabel, Rebouças e Centro.

Ligações externas 
 Água Verde no WikiMapia

Agua Verde